Tenisový turnaj WTA Open GDF Suez 2009 se konal ve dnech 9. – 15. února v francouzském hlavním městě Paříži v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 700,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry a čtyřhry
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2009